Kotkaniemi ist der Familienname folgender Personen:
 Jesperi Kotkaniemi (* 2000), finnischer Eishockeyspieler
 Mikael Kotkaniemi (* 1969), finnischer Eishockeyspieler